David Moreno puede referirse a:

 David Moreno (1989-), cantante, actor y presentador español;
 David Moreno Navarro (1924-1980), guitarrista español;
 David Moreno Estívariz (1991-), futbolista español;
 Alfredo David Moreno (1980-), futbolista argentino-mexicano;
 Carlos David Moreno Hernández (1986-), futbolista español;
 Juan David Moreno (1990-), futbolista colombiano;
 José David Moreno (1982-), futbolista venezolano.